Чемпионат мира по пирамиде — главный профессиональный турнир по пирамиде (русскому бильярду). Проводится с начала 1990-х годов, в том числе с 2000 года международным комитетом по пирамиде (МКП, с 2013 года — международная конфедерация пирамиды) под эгидой . 

В своём современном виде чемпионат мира по русскому бильярду имеет единые сроки и место проведения для мужчин и женщин и проходит от одного до трёх раз в год в дисциплинах свободная пирамида, динамичная пирамида, комбинированная пирамида. Место проведения турнира устанавливается МКП и меняется с каждым новым чемпионатом - то есть в течение одного года могут пройти несколько мировых первенств в разных городах и даже странах. Состав участников формируется согласно поданным заявкам национальных федераций по пирамиде и установленным для них квотам по количеству возможных участников.

Кроме двух традиционно основных категорий турнира — мужского и женского личных зачётов — ежегодно проводится командный чемпионат мира среди мужчин и женщин, а также чемпионат мира среди юниоров и юниорок. Время и место проведения по данным категориям устанавливается отдельно.

Наиболее титулованными чемпионами мира являются россияне Евгений Сталев (восьмикратный чемпион мира) и Диана Миронова (десятикратная чемпионка мира). Начиная с дебютного для Мироновой женского чемпионата в 2008 году финалы турнира без её участия проходили лишь в 5 случаях из 21.

Действующие чемпионы мира по русскому бильярду в свободной пирамиде — россияне Никита Володин и Элина Нагула; в свободной пирамиде с продолжением - кыргызстанец Дастан Лепшаков и россиянка Диана Миронова; в динамичной пирамиде — россияне Никита Ливада и Диана Миронова; в комбинированной пирамиде — россияне Иосиф Абрамов и Дарья Михайлова.

Победители турнира в мужском и женском личных зачётах

Статистика

Примечания

Ссылки 
 История чемпионатов мира по русскому бильярду (часть 1)
 История чемпионатов мира по русскому бильярду (часть 2)
 История чемпионатов мира по русскому бильярду (часть 3)
 История чемпионатов мира по русскому бильярду (часть 4)
 Призёры чемпионатов мира до 2014 года
 О чемпионате мира-2019
 О призовом фонде чемпионата мира на примере турнира 2013 года
 Списки победителей крупнейших турниров по русскому бильярду по годам

Бильярд
Бильярд